Поникве је насеље у Србији у општини Голубац у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 77 становника.

Демографија 
У насељу Поникве живи 78 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,3 година (38,6 код мушкараца и 45,4 код жена). У насељу има 34 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Голупцу
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији